Thacker ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Thacker ist ein ursprünglich berufsbezogener englischer Familienname, abgeleitet von dem englischen thatcher mit der Bedeutung „der Strohdecker“.

Namensträger 
 Angie Thacker (* 1964), US-amerikanische Leichtathletin
 Charles P. Thacker (1943–2017), US-amerikanischer Informatiker
 Christine E. Thacker, US-amerikanische Ichthyologin
 Edwin Thacker (1913–1974), südafrikanischer Leichtathlet
 Eugene Thacker, Professor of Media Studies an der The New School in New York City
 Janie Thacker (* 1977), englische Squashspielerin
 Mary Rose Thacker (1922–1993), kanadische Eiskunstläuferin
 Tab Thacker (1962–2007), US-amerikanischer Ringer und Filmschauspieler

Siehe auch 
 Thatcher

Einzelnachweise 

Berufsname